Морелли-де-Розатти — фамилия:

 Морелли-де-Розатти, Ираклий Иванович — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 912 (486); 31 марта 1792.
 Морелли-де-Розетти, Лев Ираклиевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6051; 3 декабря 1839.

См. также 
 Морелли